Ива́н Конова́лов:
 Коновалов, Иван Александрович (1850—1924) — российский промышленник, один из крупнейших вичугских фабрикантов, благотворитель.
 Коновалов, Иван Алексеевич (род. 1959) — советский легкоатлет.
 Коновалов, Иван Андреевич (род. 1994) — российский футболист.
 Коновалов, Иван Михайлович (1916—1981) — председатель Брянского областного исполнительного комитета.
 Коновалов, Иван Павлович (род. 1967) — российский военный журналист, военный эксперт.